„All I Ever Wanted” – singel Basshuntera
 „All I Ever Wanted” – singel Kelly Clarkson
 All I Ever Wanted – album studyjny Kelly Clarkson